Kennedy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Clarence Hamilton Kennedy
 George Clayton Kennedy
 George Golding Kennedy
 Patrick Beveridge Kennedy
 Robert S. Kennedy
 W. James Kennedy